est la formule brute de plusieurs isomères.

 akuammine, numéro CAS 
 aspidophytine, numéro CAS 
 tofisopam, numéro CAS